Kobayashi (小林 "pequena floresta") é o 9.º sobrenome japonês mais comum.

 Pessoas com esse sobrenome
 Paulinho Kobayashi (futebolista)
 Issa Kobayashi (poeta)
 Masaki Kobayashi (cineasta)
 Takiji Kobayashi (escritor)
 Yumiko Kobayashi (locutor)
 Kamui Kobayashi (piloto)
 Ken-Ichiro Kobayashi (maestro)
 Takao Kobayashi (astrónomo)
 Toru Kobayashi (astrónomo)
 Yuko Kobayashi (locutor)
 Personagens fictícias
 Kobayashi, o advogado de Keyser Soze, no filme Os suspeitos do costume

 Toponímia
 Kobayashi, cidade japonesa na província de Miyazaki

 Outros(as)
 Uma banda Hip-Hop
 Kobayashi Maru, nave espacial ficcional da Star Trek

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua japonesa